Малинино — название населённых пунктов в России:
 Малинино — посёлок в Антроповском районе Костромской области.
 Малинино — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Малинино — село в Хлевенском районе Липецкой области.
 Малинино — деревня в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Малинино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Малинино — деревня в Венгеровском районе Новосибирской области.
 Малинино — деревня в Куйбышевском районе Новосибирской области.